Clément Fouquerel (né le  à Caen en France) est un joueur de hockey sur glace professionnel français.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2007-2008 || Drakkars de Caen II || Division 2 || 11 ||  ||  || 5,78 ||  ||  ||  || 2 ||  ||  || 6,50 ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Drakkars de Caen || Division 1 || 9 ||  ||  || 2,53 ||  ||  ||  || 4 ||  ||  || 4,74 ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Drakkars de Caen || Division 1 || 12 ||  ||  || 2,30 ||  ||  ||  || 7 ||  ||  || 1,80 ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 22 ||  ||  || 4,13 ||  ||  ||  || 4 ||  ||  || 1,96 ||  ||  || 
|-
| 2011-2012 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 25 ||  ||  || 3,97 ||  ||  ||  || 3 ||  ||  || 4,69 ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 1562 || 88 || 3,38 || 87,4 || 1 || 8 || 5 || 305 || 18 || 3,53 || 84,5 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 25 || 1495 || 74 || 2,97 || 90,6 || 1 || 4 || 6 || 374 || 31 || 4,97 || 86,2 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 23 || 1434 || 66 || 2,76 || 91,9 || 2 || 6 || 3 || 203 || 11 || 2,66 || 92,4 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || - || - || - || - || - || - || - || 16 || 936 || 34 || 2,18 || 91,1 || 3 || 0
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 3 || 180 || 6 || 2,00 || 91,3 || 0 ||0 || 11 || 522 || 25 || 2,87 || 88,5 || 1 || 
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 37 ||  || 74 || 2,04 || 91,1 || 4 || 0|| 15 || 857 || 35 || 2,45 || 90,7 || 2 || 
|-
| 2017-2018 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 22 ||  || 59 || 2,94 || 90,0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  || - || - ||  || 
|-
| 2018-2019 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 38 ||  || 100 || 2,71 || 90,3 || 3 ||  || 7 || 369 || 20 || 3.25 || 90,8 || 1 || 
|-
| 2019-2020 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 30 ||  || 73 || 2,47 || 92,7 || 3 ||  || 3 || 177 || 7 || 2,37 || 93,9 || 0 || 
|-
| 2020-2021 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 20 ||  || 53 || 2,83 || 89,9 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2021-2022 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 30 ||  || 82 || 2,78 || 91,4 || 1 ||  || 2 || 119 || 9 || 4,54 || 88,6 || 0 ||

Au niveau international 

|-
|2007|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||2|| || ||8,11||86,0|| || || align="left"| 
|-
|2008|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D2 ||2|| || ||0,00||100,0||2|| || align="left"| 
|-
|2009|| align="left"| Championnat du monde junior D1 ||3|| || ||3,67||89,9|| || || align="left"| 
|-
|2010|| align="left"| Championnat du monde junior D1 ||3|| || ||3,93||88,6|| || || align="left"|

Références 

Naissance en août 1990
Naissance à Caen au XXe siècle
Joueur international français de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Boxers de Bordeaux